«Комсомо́льская» — название станций метрополитена и скоростного трамвая:

Россия

Москва
 Комсомольская — станция Сокольнической линии
 Комсомольская — станция Кольцевой линии

Другие города
 Комсомольская — станция в Нижнем Новгороде
 Комсомольская — станция в Новосибирске
 Комсомольская — станция скоростного трамвая в Волгограде
 Комсомольская площадь — строящаяся станция в Челябинске

Переименованные станции метро «Комсомольская»
 Дворец спорта (1994 г.)  — станция в Харькове
 Девяткино (1992 г.) — станция в Санкт-Петербурге
 Черниговская (1992 г.)  — станция в Киеве
 Миллий бог (1992 г.)  — станция в Ташкенте
 Самедицино университети (1992 г.)  — станция в Тбилиси